San Martín Texmelucan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Martin Texmelucan de Labastida, kommunhuvudort, Puebla, San Martín Texmelucan, 
 San Martín Texmelucan (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar